Баканидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Баканидзе, Георгий Константинович (1927—1992) — футбольный судья.
 Баканидзе, Дмитрий Несторович (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.